Blakes Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blakes Hill (Massachusetts)
 Blakes Hill (New Hampshire)

Siehe auch:
 Blake Hill